Haukisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haukisaari (ö i Kuhmois, Haukkasalo), 
 Haukisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,39, long 24,42), 
 Haukisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,61, long 28,17), 
 Haukisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,14, long 28,14), 
 Haukisaari (ö i Mellersta Österbotten), Kaustby, 
 Haukisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel), 
 Haukisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax), 
 Haukisaari (ö i Konnevesi, Liesjärvi), 
 Haukisaari (ö i Konnevesi, Häntiäisselkä), 
 Haukisaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax), 
 Haukisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,22, long 26,15), 
 Haukisaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Haukisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,07, long 28,66), 
 Haukisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 23,93), 
 Haukisaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,58, long 25,62), 
 Haukisaari (ö i Luhango, Rauanlahti), 
 Haukisaari (ö i Luhango, Varpusenselkä), 
 Haukisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,21, long 28,53), 
 Haukisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Haukisaari (ö i Kuhmo, Kivijärvi), 
 Haukisaari (ö i Suomussalmi, Kiantajärvi), 
 Haukisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar